Daniel Xavier (, ) brazil . A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az egyéni számban a selejtezők után 51. kiemeltként állt 653 ponttal, de a legjobb 64 közt a lengyel Rafał Dobrowolski 7–3-ra megverte, a 33. helyen végzett.

Jegyzetek

További információk 

Brazil olimpikonok
Belo Horizonte-iek
Íjászok
1982-ben született személyek
Élő személyek